

Geografia
 Makkum – località della Drenthe (Paesi Bassi)
 Makkum – località della Frisia (Paesi Bassi), facente parte del comune di Súdwest-Fryslân
 Makkum – località della Frisia (Paesi Bassi), facente parte del comune di Littenseradiel/Littenseradeel

Marina
 Zr. Ms. Makkum – dragamine della marina olandese